Špionica Gornja
Špionica Donja
Špionica Srednja
Špionica Centar